ANM se poate referi la:

În România 
 Administrația Națională de Meteorologie
 Agenția Națională a Medicamentului, agenție guvernamentală din România

Altundeva 
 ANM  Australian Newsprint Mills, producător de hârtie din Tasmania
 ANM  ANM (fotbal), un club de fotbal, actualmente desfințat format din lucrători ai companiei Australian Newsprint Mills
 ANM  codul IATA al Antsirabato Airport, Antalaha, Madagascar
 ANM  Arab Nationalist Movement, fostă mișcare naționalistă pan-arabă
 ANM  Armenian national movement, mișcare politică din Armenia

Acronime de trei litere